Натуральне число 1593
 1593 рік до нашої ери
 1593 рік нашої ери